Fois, auch Foïs, ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Melis Fois (1916–2009), Bischof von Nuoro
 Marcello Fois (* 1960), italienischer Schriftsteller
 Marina Foïs (* 1970), französische Schauspielerin
 Valentino Fois (1973–2008), italienischer Radrennfahrer